Schouten – Willem Corneliszoon, żeglarz holenderski 
 Schouten – dawniej Misore, grupa wysp w Indonezji
 Schouten – wyspa położona u wybrzeży Tasmanii